Takoma pode referir-se a:

 Takoma Park (Maryland), cidade dos Estados Unidos

Ver também
 Tacoma, página de desambiguação

Desambiguação